Bentley Continental Flying Spur – automobile della Bentley, degli anni 1957-1966
 Bentley Continental Flying Spur – automobile della Bentley, del 2005